Alice Silverberg (1958-), mathématicienne et cryptologue américaine,
 Pinky Silverberg (1904-1964), boxeur américain, 
 Robert Silverberg (1935-), écrivain américain.

Patronyme germanique